Arseni Igorevitch Khatseï (en  et en ), né le  à Tcheliabinsk, en Russie, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Khatseï rejoint l'école de glace du HK Spartak Moscou en 2003. Il est sélectionné au premier tour, en neuvième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par l'Atlant Mytichtchi. Le Spartak ne protège pas les droits de son attaquant car ce dernier à l'intention de partir jouer en Amérique du Nord. Finalement, son projet échoue et il se joint durant l'été aux Mytichtchinskye Atlanty, équipe junior de l'Atlant dans la MHL. Le club de Mytichtchi ne lui offrant pas de contrat, le Spartak et l'Atlant s'entendent pour que Khatseï retourne avec le Spartak Moscou. Il débute alors dans la MHL avec le MHK Spartak.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2012 : capitaine de la conférence ouest lors de la Coupe de l'Avenir.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || MHK Spartak || MHL || 36|| 10|| 5|| 15|| 16|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || MHK Spartak || MHL || 57|| 11|| 12|| 23|| 28|| 19|| 4|| 4|| 8|| 10
|-
| 2013-2014 || MHK Spartak || MHL || 52|| 10|| 19|| 29|| 10|| 23|| 11|| 3|| 14|| 4
|-
| 2014-2015 || SKA-Karelia || VHL || 43|| 4|| 3|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || SKA-1946 || MHL || 9|| 1|| 3|| 4|| 10|| 19|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| rowspan=3|2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA-Neva || VHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sokol Krasnoïarsk || VHL ||15 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||22 || 0 || 2 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Roubine Tioumen || VHL ||2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL || 14 || 2 || 3 || 5 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Ijstal Ijevsk || VHL || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Khimik Voskressensk || VHL || 20|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 11|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 9|| 1|| 0|| 1|| 4|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || Bouran Voronej || VHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Tsen Tou Jilin || VHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Zvezda Moscou || VHL || 18|| 2|| 1|| 3|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || Ijstal Ijevsk || VHL || 43|| 2|| 7|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Iermak Angarsk || VHL || 50|| 3|| 2|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 0|| 3|| 6|| +2||align="left"| Cinquième place

Références 

Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Joueur du HK Spartak Moscou
Naissance en janvier 1994
Naissance à Tcheliabinsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Iermak Angarsk